L’edizione 1981-82 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo ventiduesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Mihail Valchev del Levski-Spartak Sofia con 24 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa di Bulgaria

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1981-82.
 PFC Beroe Stara Zagora e Akademik Sofia retrocesse in B PFG.
 Marek Dupnitsa retrocesso dopo i playout.
 FC Botev Vratsa salvo dopo i playout.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1982-1983: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1982-1983: Levski-Spartak Sofia e PFC Slavia Sofia qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Campionato bulgaro di calcio